Wishmaster (álbum), da banda Nightwish
Wishmaster World Tour, turnê do álbum acima

 Wishmaster (filme), produção de terror e suas sequências:
Wishmaster 2: Evil Never Dies
Wishmaster 3: Beyond the Gates of Hell
Wishmaster 4: The Prophecy Fulfilled